Horvátország
Visoka falu Unešić községben, Šibenik-Knin megyében

 Szerbia
Visoka falu Arilje községben, a Zlatibori körzetben
Visoka falu Kuršumlija községben, a Toplicai körzetben